Kanton Le Havre-1
 Kanton Le Havre-2
 Kanton Le Havre-3
 Kanton Le Havre-4
 Kanton Le Havre-5
 Kanton Le Havre-6
 Kanton Le Havre-7
 Kanton Le Havre-8
 Kanton Le Havre-9